Palaemonias är ett släkte av kräftdjur. Palaemonias ingår i familjen Atyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Palaemonias